Huérmeces puede hacer referencia a:
 Huérmeces municipio español de la provincia de Burgos.
 Huérmeces, Burgos localidad integrante del anterior municipio.
 Huérmeces del Cerro municipio español de la provincia de Guadalajara.